Maathai, Matthäi ou 

 Friedrich Matthäi, un peintre.
 John Mathai, personnalité politique indienne.
 , le secrétaire particulier de Jawaharlal Nehru.
 Varghese Mathai, mathématicien australien.
 Wangari Muta Maathai,  biologiste, professeure d'anatomie en médecine vétérinaire et militante politique et écologiste kényane.
 Wanjira Mathai (née en 1971), écologiste et militante kényane.

Prénom 
 Mathai Joseph, informaticien indien.
 , militant pour l'indépendance de l'Inde.

Autre 
 (356863) Maathai,  astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Favia matthaii, une espèce de coraux.
 Uroctea matthaii, une espèce d'araignées aranéomorphes.